Ири́на Евге́ньевна Черня́ева (более известная под фамилией Ани́сина; род. 29 октября 1955, Москва, СССР) — советская фигуристка, чемпионка СССР 1971/1972 года, участница чемпионатов Европы 1972 и 1973 годов, чемпионата мира 1972 года, Олимпийских игр 1972 года в парном катании. Мастер спорта СССР международного класса.

Фигурным катанием начала заниматься с 8 лет. Выступала вместе с Василием Благовым. Тренировалась у Татьяны Тарасовой, Лидии Горлинской.

В прошлом — жена советского хоккеиста Вячеслава Анисина, мать фигуристки Марины Анисиной.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972 — парное катание

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте В.Соловьёва

Персоналии по алфавиту
Фигуристы СССР